Port Jefferson (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Port Jefferson (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Port Jefferson Station, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.